Иоганн Адольф Хассе (; крещён 25 марта 1699, , близ Гамбурга — , ) — немецкий ,  и  эпохи барокко и классицизма. Хассе, один из наиболее ярких представителей сентиментализма, одним из первых композиторов обратился к стилю рококо. Наибольшую известность получил как автор опер (на итальянском языке) и духовной музыки, внёс большой вклад в развитие оперы сериа, а также являлся одним из зачинателей жанра комической оперы (ещё до Перголези). Был другом известного поэта и либреттиста Пьетро Метастазио, писал оперы на его сюжеты.

Биография 
Хассе являлся продолжателем древней династии знаменитых немецких музыкантов: его прадед, Петер Хассе, был известным органистом, учеником Свелинка и стоял у истоков северогерманской органной школы, а дед, Николаус, также органист, развивал идеи отца и снискал общегерманскую известность. В отличие от своих предков Хассе наибольшую известность получил, как автор опер: он внёс большой вклад в развитие оперы-сериа, а также являлся одним из зачинателей жанра комической оперы (ещё до Перголези). Хассе начал музыкальную карьеру в Гамбурге в опере, куда поступил в 1718 году тенором. В 1719 году он стал капельмейстером в Брауншвейге, где созданием оперы «Антиох» в 1721 году начал деятельность в качестве композитора. В 1722 году Хассе уехал в Италию и поселился в Неаполе, где учился у Никола Порпоры, а затем у Алессандро Скарлатти. В 1730 году он женился на оперной певице Фаустине Бордони и в том же году получил приглашение стать придворным капельмейстером в Дрездене, куда прибыл в июле следующего года, при нём капелла получила славу лучшего оркестра Европы. В это время для Дрезденского оркестра писали музыку такие композиторы как Зеленка, Телеман, Вивальди, Кванц и др. Этот пост он с отлучками в Италию занимал до 1764 года. Затем Хассе работал в Вене из-за причинённого Семилетней войной Дрездену ущерба и падения интереса к музыке при саксонском дворе, а после уехал в 1773 году в Венецию, где и умер через 10 лет от артрита, вскоре после кончины жены.

Отношения с Метастазио 
Дружба Хассе с Метастазио и его оценка формы искусства, созданной либреттистом, с годами росли. Несмотря на то, что все ранние тексты Метастазио были значительно изменены для постановок Хассе, Фридрих Великий и Франческо Альгаротти оказали влияние, уговорив композиторае отдавать большее уважение работам своего друга. В начале 1740-х он начал использовать новые метастазианские либретто неприспособленными, и его личные отношения с либреттистом также значительно улучшились примерно в это время. В одном из своих писем, датированном мартом 1744 года, Метастазио сделал следующий комментарий: "...никогда до сих пор мне не доводилось видеть его [Хассе] во всей его красе, но всегда оторванным от его многочисленных личных отношений таким образом, что он был подобен арии без инструментов; но теперь я вижу в нем отца, мужа и друга, качества, которые создают в нем замечательный союз с теми прочными основами способностей и хорошего поведения, за которые я буду лелеять его столько лет..."

В последующие годы Хассе переписал свои ранние работы, основанные на текстах Метастазио, на этот раз уделяя большое внимание первоначальному замыслу поэта, и в течение 1760-х годов, когда Метастазио писал новые тексты, Хассе, как правило, был первым композитором, который ставил по ним оперы. Берни оставил следующую заметку: "Эти поэт и музыкант - не что иное, как две половинки, как платоновский Андрогин, когда-то составлявший единое целое; поскольку они в равной степени обладают одинаковыми характерными чертами истинного гения, вкусом и рассудительностью; уместность, последовательность, ясность и точность - неотъемлемые спутники обоих..."

Стиль и репутация 
Стиль Хассе выделяется прежде всего лиризмом и чувством мелодии. Тщательный выбор тональности также был решающим в стиле Хассе, в то время как определенные эмоции обычно выражались лишь выбором темпа. Любовные чувства выражались в тональности Ля, а для выражения аристократического благородства Хассе использовал До и Си бемоль; с другой стороны, его сверхъестественная и внушающая страх музыка обычно входила в тональность до и фа минор. Большинство его арии начинаются с мажора, переключаясь на минор только в середине, прежде чем снова вернуться к мажору для «da capo». По мере развития карьеры композитора его арии становились все длиннее, но лирическое чувство по-прежнему оставалось его главной целью.

Несмотря на заявление Джованни Баттиста Манчини о том, что Хассе был «Отцом Музыки (padre della musica), и невзирая на огромную популярность композитора как деятеля серьезной итальянской оперы XVIII века, после смерти Хассе его музыка на два века была практически забыта (за исключением некоторых культовых произведений, которые время от времени возрождались в Германии). Внимание к композитору возродилось в 1820 году после выхода его биографии, написанной Ф. С. Кандлером. Однако сегодня интерес к музыке Хассе необычайно возрос. В Гамбурге Музей Иоганна Адольфа Хассе посвящен его жизни и творчеству.

Творческое наследие 
Автор более 60 опер (писал примерно по 2 оперы в год), написал несколько ораторий, множество серенад, кантат и значительное количество музыкальных произведений духовной тематики. Он использовал либретто для своих опер, написанные известнейшими современниками, такими как Пьетро Метастазио, Апостоло Дзено, Стефано Паллавичини, Джованни Пасквини и др. Также композитор написал большое количество камерно-инструментальных произведений, в их числе около 80 концертов для флейты, сонаты, симфонии. Значительная часть произведений была утеряна в ходе Семилетней войны и бомбардировки Дрездена союзниками во время Второй мировой войны.

Список произведений

Оратории 

 1730, вторая версия 1759 S. Petrus et S. Maria Magdalena
 1731 Daniello, текст Апостоло Дзено
 1734 Il cantico de' tre fanciulli, текст: Стефано Бенедетто Паллавичини
 1736 Serpentes Ignei in deserto (Le Serpe nell’Deserto), текст: Бонавентура Бономо
 1737 Le Virtù appié della Croce, текст Стефано Бенедетто Паллавичини
 1741 Giuseppe riconosciuto, текст: Пьетро Метастазио
 1742 I pellegrini al sepolcro di nostro redentore, текст Стефано Бенедетто Паллавичини
 1744 La Deposizione della Croce, текст: Стефано Бенедетто Паллавичини
 1744 Ci’l un parantê und parsol scelopgrini, текст Стефано Бенедетто Паллавичини
 1745 La Caduta di Gerico, текст Джованни Клаудио Пасквини
 1747, вторая версия 1772 Santa Elena al Calvario, текст Пьетро Метастазио
 1750 La conversione di Sant' Agostino, текст Марии Антонии Вальпургис Саксонской

Церковная музыка 

 Beatus vir
 Confitebor tibi, Фа мажор
 Dixit Dominus, До мажор
 Missa ultima in g (Венеция 1783)
 Messe in d (1751, к открытию Католической церкви Саксонского Королевского двора 
 Messe in a
 Miserere in d
 Miserere in F
 Miserere in c
 Regina coeli in D
 Requiem C-Dur (1763, на кончину Августа III)
 Requiem Es-Dur (1763/64, на кончину Фридриха Кристиана)
 Salve Regina in A
 Salve Regina in F
 Te Deum (1751, к открытию Католической церкви Саксонского Королевского двора)
 Venite pastores. Motetto pastorale

Оперы, интермеццо 

 Antioco (1721, Брауншвейг)
 Antonio e Cleopatra (1725, Неаполь)
 Il Sesostrate (1726, Неаполь)
 La Semele o sia La richiesta fatale (1726, Неаполь)
 L’Astarto (1726 Неаполь)
 Enea in Caonia (1727, Неаполь)
 Gerone tiranno di Siracusa (1727, Неаполь)
 Attalo, re di Bitinia (1728, Неаполь)
 L’Ulderica (1729, Неаполь)
 La sorella amante (1729, Неаполь)
 Tigrane (1729, Неаполь)
 Artaserse (1730, Венеция)
 Dalisa (1730, Венеция)
 Arminio (1730, Милан)
 Ezio (1730, Неаполь)
 Cleofide (1731, Дрезден)
 Catone in Utica (1731, Турин)
 Cajo Fabricio (1732, Рим)
 Demetrio (1732, Венеция)
 Euristeo (1732, Венеция)
 Issipile (1732, Неаполь)
 Siroe rè di Persia (1733, Болонья)
 Sei tu, Lidippe, ò il sole (1734, Дрезден)
 Senz’attender che di maggio (1734 Дрезден)
 Tito Vespasiano, La clemenza di Tito (1735, Пезаро)
 Senocrita (1737, Дрезден)
 Atalanta (1737, Дрезден)
 Asteria (1737, Дрезден)
 Irene (1738, Дрезден)
 Alfonso (1738, Дрезден)
 Viriate (1739 Венеция)
 Numa Pompilio (1741, Губертсбург)
 Lucio Papirio (1742, Дрезден)
 Asilio d’amore (1742, Неаполь)
 Didone abbandonata (1742, Губертсбург)
 Endimione (1743, Неаполь?)
 Antigono (1743, ? Губертсбург)
 Ipermestra (1744, Вена)
 Semiramide riconosciuta (1744, Неаполь)
 Arminio (1745, Дрезден)
 La spartana generosa, ovvero Archidamia (1747, Дрезден)
 Leucippo (1747, Губертсбург)
 Demofoonte (1748, Дрезден)
 Il natal di Giove (1749, Губертсбург)
 Attilio Regolo (1750, Дрезден)
 Ciro riconosciuto (1751, Дрезден)
 Adriano in Siria (1752, Дрезден)
 Solimano (1753, Дрезден)
 L’eroe cinese (1753, Губертсбург)
 Artemisia (1754, Дрезден)
 Il rè pastore (1755, Губертсбург)
 L’Olimpiade (1756, Дрезден)
 Nitteti (1758, Венеция)
 Il sogno di Scipione (1758, ? Варшава)
 Achille in Sciro (1759, Неаполь)
 Alcide al bivio (1760, Вена)
 Zenobia (1761, Вена)
 Il trionfo di Clelia (1762, Вена)
 Egeria (1764, Вена)
 Romolo ed Ersilia (1765, Инсбрук)
 Partenope (1767, Вена)
 Piramo e Tisbe (1768, Вена)
 Il Ruggiero ovvero L’eroica grattitudine (1771, Милан)

Кантаты

Кантаты с континуо 

 Ah, per pietade almeno (сопрано и континуо)
 Appena affisi in due begl’occhi (сопрано и континуо)
 Aure leite intorna a Clori (альт и континуо)
 Bella, mi parto, o Dio (Fille mi parto o Dio) (альт и континуо)
 Cadro’, mai i Filistei (Sansone) (бас и континуо) спорное авторство, возможно А. Кальдара
 Care luci che splendete (сопрано и континуо)
 Caro padre (сопрано и континуо)
 Chieggio ai gigli ed alle rose (сопрано и континуо)
 Chi mi toglie (сопрано и континуо)
 Clori, mio ben, cor mio (сопрано и континуо)
 Credi, o caro, alla speranza (сопрано и континуо)
 Dalle tenebre orrende (Orfeo ed Euridice) (2 сопрано и континуо)
 Di chi ti lagni (сопрано и континуо)
 Ecco l’ora fatal (сопрано и континуо) 1745
 Fata forza (сопрано и континуо)
 Filli mia di vaghi fiori (альт и континуо)
 Gia il so verso l’occaso (сопрано и континуо)
 Infelice Amarilli, che pensi (сопрано и континуо)
 Irene, amata Irene, idolo mio (сопрано/альт и континуо)
 Lascia il fior, l’erbette e’l rio (сопрано и континуо) Лондон, 1751
 La tua rara belezza (альт и континуо)
 Long tems par une rigeur feinte (альт и континуо)
 L’ora fatal (сопрано и континуо)
 L’ori mio ben, cuor mio (сопрано и континуо)
 Lungi d’ogni amoroso aspro tormento (сопрано и континуо)
 Mirzia, gia l’aria intorno (сопрано и континуо)
 Oh Dio! partir conviene (альт и континуо) Лондон, 1751
 O numi eterni! Oh stelle (сопрано и континуо)
 O pace del mio cor (сопрано и континуо)
 Orgoglioso fiumicello (Inciampo) (сопрано/альт и континуо) текст П. Метастазио. Лондон, 1732
 Parto, mia Filli, и vero (сопрано и континуо)
 Perchе leggiadra Irene (сопрано и континуо)
 Povero fior di Clizia (сопрано и континуо) спорное авторство, возможно Н. Порпора
 Povero giglio, oh Dio (альт и континуо)
 Pur ti stringo in questo petto (сопрано и континуо) Лондон, 1751
 Se al ciglia l’usingiuro (сопрано и континуо)
 Tanto dunque и si reo (альт и континуо)
 Trа l’odorose piante (сопрано и континуо)
 Tutto amore, e tutto fede (сопрано и континуо)
 Va cogliendo, la mia Clori (сопрано и континуо) Лондон, 1751
 Veggio la vaga Fille (сопрано и континуо) текст Паоло Ролли
 Vieni dell’alma mia (сопрано и континуо)
 Vien la speranza (сопрано и континуо)

Кантаты с инструментами облигато 

 Bell’aurora che d’intorno (сопрано/альт, скрипка и континуо)
 Clori, mia vita, tu che di questo cor (альт, 2 скрипки и континуо)
 Direi ma fosse pria di dirti (сопрано, 2 скрипки и континуо) (утеряна)
 E pur odo o non mor (сопрано, 2 скрипки и континуо)
 Fille, dolce mio bene (сопрано, флейта/скрипка и континуо)
 Ho fuggito Amor anch’io (сопрано, 2 скрипки и континуо) текст Паоло Ролли
 La fiamma che nel seno (сопрано/альт, флейта/скрипка и континуо)
 L’armonica (сопрано/альт, 2 скрипки, стеклянная гармоника и континуо)
 Mentre Clori la bella (сопрано, 2 флейты и континуо)
 Pallido il volto (сопрано, флейта/скрипка и континуо)
 Passa da pene in pene (альт, флейта/скрипка и континуо)
 Per palesarti appieno (сопрано, 2 блок флейты/флейта/скрипка и континуо) Лондон, 1751
 Pur deggio partire (сопрано, 2 скрипки и континуо)
 Quel vago seno, т Fille (сопрано, флейта и континуо)
 Se il cantor trace, oh Dio (альт, 2 скрипки и континуо)
 Solitudini campestre (сопрано, 2 скрипки и континуо) текст Паоло Ролли
 Vaga madre di cari diletti (Adone) (сопрано, 2 скрипки и континуо) текст Паоло Ролли

Инструментальная музыка 
 6 трио сонат Опус 1 (1738 — Witvogel, Amsterdam) или Опус 2 (1739 — Walsh, Лондон)
 12 концертов для флейты, струнных и генерал-баса Оп.3 (Лондон, 1741)
 6 концертов для 2 скрипок, 2 гобоев и генерал-баса Оп.4 (Лондон, 1741)
 6 соло для флейты или скрипки Оп.5 (Лондон, 1744)
 6 симфоний для 4 струнных Оп. 5
 6 сонат для клавесина Оп.7 (Лондон, 1758)
 6 концертов для органа или клавесина (Лондон, 1741)
 Концерт для мандолины и квартета, (соль мажор)
 Концерт для виолончели и струнных, (ре мажор)
 80 концертов для флейты
 6 сонат или трио для 2 флейт или скрипок (Лондон, 1739)

Примечания

Ссылки 

 Интернет-проект, посвящённый Хассе
 YouTube
 Хассе. Полные либретто опер на русском языке

Академические музыканты Германии
Оперные композиторы
Похороненные в Венеции
Авторы реквиемов